WWFC – skrót odnoszący się do angielskich klubów piłkarskich:
 Wolverhampton Wanderers F.C.
 Wycombe Wanderers F.C.